Oroso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oroso (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Oroso (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar